Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие два формирования корпуса:

 37-й стрелковый корпус (1-го формирования) — сформирован в сентябре 1939 года, вёл боевые действия в июне-июле 1941 года на Украине, расформирован;
 37-й стрелковый корпус (2-го формирования) — сформирован 8 мая 1943 года.

Примечания